Tour des Fjords 2018 var den 6. udgave af det norske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 22. til 24. maj 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Det blev efterfulgt af Hammer Stavanger 2018, som blev arrangeret de tre påfølgende dage. Den samlede vinder af løbet blev schweiziske Michael Albasini fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere
Søren Kragh Andersen kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Rasmus Guldhammer kørte for 
Andreas Hyldgaard Jeppesen kørte for 
Alexander Kamp kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
Mikkel Frølich Honoré kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

Tour des Fjords
UCI Europe Tour 2018